

Musica 
E se domani – brano musicale del 1964 presente nel 45 giri Un anno d'amore/E se domani di Mina

Cinema 
...e se domani – film del 2005 diretto da Giovanni La Parola

Televisione 
E se domani – programma televisivo condotto da Massimiliano Ossini